El término Riot puede referirse a:
 Riot (banda) o Riot V: banda de música heavy metal estadounidense;
 Riot (canción): cuarto sencillo del álbum One-X de la banda de metal alternativo Three Days Grace;
 Riot (canción de XXXTentacion): canción del rapero estadounidense XXXTentacion;
 Riot Games: empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos conocida por ser la creadora de League of Legends;
 Riot (mensajería): aplicación de mensajería de código abierto basada en el estándar abierto Matrix para la comunicación descentralizada persistente;
 Riot (cómic): varios personajes de Marvel Comics.